Les Serpents est un roman de Pierre Bourgeade publié en 1983.
 Les Serpents sont un ensemble de petits personnages récurrents à la bande dessinée Le Génie des alpages, réalisée par F'murr.

Voir aussi